Nova může být:

 nova – explodující hvězda
 TV Nova – česká televizní stanice, jejíž součástí jsou také kanály Nova Fun, Nova Cinema, Nova Action, Nova Gold, Nova Sport 1, Nova Sport 2 a Nova International
 Nova TV – chorvatská televize patřící společnosti CME.
 Nova (území) – území v USA
 Nova (Šešupė) – řeka v Litvě, pravý přítok řeky Šešupė
 Nova (Maďarsko) – obec v Maďarsku
 NOVA (politická strana) – konzervativní slovenská politická strana
 Nova (seriál) – britský dokumentární televizní seriál z roku 1974
 nOVA – ostravská tramvaj
 příjmení vícera osob
 Nova (nosná raketa) – série návrhů raket NASA

Související články 
 Nõva (rozcestník)
 Novák
 Nový

Externí odkazy